Суперкубок Сан-Марино з футболу 2014 — 29-й розіграш турніру. Матч відбувся 17 вересня 2014 року між чемпіоном Сан-Марино «Ла Фіоріта» та володарем кубка Сан-Марино «Лібертас».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2014
Сан-Марино